Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Mroczkowski – polski malarz
 Antoni Mroczkowski – polski pilot wojskowy i doświadczalny
 August Mroczkowski – polski nauczyciel
 Christian Mroczkowski – kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego
 Grzegorz Mroczkowski – polski malarz
 Leszek Mroczkowski – polski wojskowy, działacz opozycji w PRL
 Maciej Mroczkowski – polski entomolog
 Maciej Mroczkowski – polski piłkarz ręczny
 Przemysław Mroczkowski – polski filolog anglista i romanista, literaturoznawca i kulturoznawca
 Radosław Mroczkowski – polski piłkarz i trener piłkarski
 Walerian Mroczkowski – polski działacz polityczny i fotograf znany jako „Ostroga"